La gare Du Ruisseau est une gare située à Montréal dans l'arrondissement Saint-Laurent. Le Réseau de transport métropolitain y exploite la ligne de trains de banlieue Deux-Montagnes.

La gare est fermée en 2020 afin de permettre la réalisation du Réseau express métropolitain dont elle en deviendra une station.

Correspondances

Autobus

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

  Agence métropolitaine de transport – Gare Du Ruisseau

Du Ruisseau
Saint-Laurent (Montréal)
Gare mise en service en 1994
Réseau express métropolitain